Виктор Кириллович Капаев (род. 29 марта 1952, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский футболист, защитник, мастер спорта.

Биография 
Воспитанник ессентукской ДЮСШ по игровым видам спорта. Член ВЛКСМ с 1967 года.

Профессиональную карьеру начинал в 1973 году в пятигорской команде «Машук», выступавшей в 3-ей зоне Второй лиги чемпионата СССР.

В 1975 году некоторое время провёл в команде Первой лиги — нальчикском «Спартаке», в том же сезоне перешёл в куйбышевские «Крылья Советов». С его участием команда выиграла чемпионат Первой лиги.

Играл за «Крылья» в Высшей лиге в весеннем и осеннем первенствах 1976 года и в 1977 году. По итогам чемпионата 1977 года Крылья Советов заняли последнее место и выбыли в Первую лигу.

Сезон 1978 года провёл в московском «Торпедо». Также в этом сезоне сыграл за вторую сборную СССР в товарищеском матче против бакинского «Нефтчи».

В 1979 году снова играл за «Крылья Советов», вернувшиеся в Высшую лигу. Участвовал в Спартакиаде народов СССР — 1979 в составе сборной РСФСР. Сборная заняла на турнире 4-ое место, и Виктор Капаев получил звание мастера спорта.

С 1980 года играл за ставропольское «Динамо».

В 1982 году закончил карьеру.

Закончил Ставропольский педагогический институт.

В 2001 году был тренером юношеской сборной Кавказских Минеральных Вод. В 2004 году — тренером ДЮСШ посёлка Ильинский. В 2011 году был тренером, а затем директором отдела футбола в ставропольском училище олимпийского резерва. С 2012 года тренирует команду «Динамо-2» (Ессентуки).

С 2016 года — старший тренер ОГАУ «ФК „Сахалин“».

Участвует в организации турниров любительских футбольных команд.

Играет в матчах ветеранов «Торпедо» и «Крыльев Советов».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь